Hochheim (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Hochheim am Main, een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Erfurt-Hochheim, een stadsdeel van Erfurt in de Duitse deelstaat Thüringen
Worms-Hochheim, een stadsdeel van Worms in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Höchheim, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren